

Місто
 Авдіївка — Донецька область, Покровський район
Села
 Авдіївка — Чернігівська область, Чернігівський район
 Авдіївка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Села
 Авдіївка — Тамбовська область, Тамбовський район
 Авдіївка — Тамбовська область, Токаревський район
Присілки
 Авдіївка — Бєлгородська область, Прохоровський район
 Авдіївка — Калузька область, Жиздрінський район
 Авдіївка — Калузька область, Хвастовіцький район
 Авдіївка — Курська область, Щигровський район
 Авдіївка — Оренбурзька область, Абдулинський район
 Авдіївка — Приморський край, Кіровський район
 Авдіївка — Саратовська область, Саратовський район

Див. також 
 Авдєєвка
 Авдіїво